Le mot vera est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier féminin, le masculin et le neutre étant ) d'un adjectif latin signifiant « vrai, véritable » ou bien « juste, raisonnable ».

Vera ou Véra est un prénom féminin.

Vera est aussi un patronyme et un toponyme.

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (245) Vera est un astéroïde de la ceinture principale.
 En biologie et plus particulièrement en taxonomie, le mot vera est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement (voir aussi ).
 La plus connue de ces espèces est lAloe vera, un aloès cultivé de longue date en région méditerranéenne, en Afrique du Nord, aux îles Canaries et au Cap-Vert.

 Culture et société 
 Cinéma et télévision 
 Véra est un court métrage français de Francis Morane (1966) adapté de la nouvelle de Villiers de L'Isle-Adam.
 Véra est un film brésilien de Sergio Toledo (1987).
 Vera est un personnage de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda.
 Véra Dinkley est un personnage du dessin animé Scooby-Doo.
  est un personnage fictif de la série grecque .
 La Petite Véra (Ма́ленькая Ве́ра) est un film soviétique de Vasili Pichul (1988), sorti en France le .
 La storia vera della signora delle camelie est un film dramatique franco-italien réalisé par Mauro Bolognini, sorti en 1981.
 Les Enquêtes de Vera est une série britannique diffusée en France depuis le , basée sur les romans de détective d'Ann Cleeves.
 Variola vera est un film yougoslave réalisé par Goran Marković, sorti en 1982.

 Littérature 
 Véra est une nouvelle fantastique de Villiers de L'Isle-Adam écrite en 1874.
 Véra ou les Nihilistes est une pièce de théâtre d'Oscar Wilde (1880).
 Véra () est une nouvelle de l'écrivain russe Anton Tchekhov parue en 1887.

 Musique 
 Vera'' est une chanson de Pink Floyd (1979).

 Anthroponyme 
 Prénom Vera ou Véra''' est un prénom féminin d'origine slave ( en cyrillique), largement employé aussi dans de nombreuses autres langues.

Nom de famille 

 Alain Vera (1940-), coureur cycliste français ;
 Augusto Vera (1813-1885), philosophe italien ;
  (1944-), chanteur, compositeur et acteur américain ;
 Carlos Vera (1955-), journaliste et homme politique équatorien ;
 Carlos Vera (1976-), arbitre équatorien de football ;
 Danny Vera (1977-), chanteur néerlandais ;
 Enrique Vera (1979-), footballeur paraguayen ;
 Jacinto Vera (1813-1881), évêque uruguayen, vénérable ;
 José Antonio Vera (1968-), footballeur espagnol ;
 Juan Carlos Vera (1955-), homme politique espagnol ;
 Lisbeli Vera Andrade (2001-), athlète handisport vénézuélienne ;
 Oswaldo Vera, homme politique vénézuélien ;
 Pedro González Vera (1967-), joueur chilien de football ;
 Pedro de Vera (1440–1492), militaire espagnol, conquérant des îles Canaries ;
 Reynaldo Vera (1961-), joueur d'échecs cubain ;
 Tomé Vera Cruz (1955-), homme politique santoméen;
 Susana Vera (1974-), photographe espagnole.

Toponyme

Argentine 
 Vera, une ville de la province de Santa Fe ;
 Vera, un département de la province de Santa Fe ;

Brésil 
 Vera, une ville du sud-ouest de l'État du Mato Grosso ;

Croatie 
 Vera, une localité située dans la municipalité de Trpinja, comitat de Vukovar-Syrmie ;

Espagne 
 Vera, une ville de la province d'Almería, en Andalousie ;
 Vera de Bidasoa, une ville de la Communauté forale de Navarre ;
 La Vera, une communauté de communes d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure ;

États-Unis 
 Vera, une ville située dans l'État de l'Oklahoma ;

Italie 
 , dans la région des Abruzzes ;

Norvège 
 Vera, une petite ville de la municipalité de Verdal dans le comté Nord-Trøndelag.

Références 

Patronyme hispanique
Patronyme italien
Épithète spécifique
Éponyme d'un objet céleste